Csörgő (teils auch in der Schreibung ohne diakritische Zeichen als Csörgo bzw. Csorgo) steht für:
 Csörgő, ungarischer Name des slowakischen Ortes Čerhov im Bezirk Trebišov
 Name für die MÁV-Baureihe M41, eine dieselhydraulische Lok von Ganz-MÁVAG

Csörgő ist der Familienname von:
 Attila Csörgő (* 1965), ungarischer Künstler 
 Sándor Csörgő (1947–2008), ungarischer Mathematiker